Orriols puede referirse a: 
 Els Orriols, barrio de la ciudad de Valencia, (España).
 Orriols (Báscara), pueblo del municipio de Báscara, en Gerona.